Gamma Normae pode se referir a:
Gamma1 Normae
Gamma2 Normae